Saint-Denis est le nom de plusieurs localités et toponymes de pays ou régions francophones, donné d'après saint Denis (Denis de Paris), premier évêque de Paris.

Généralement, dans les textes anciens ou historiques, « Saint-Denis », sans autre précision, désigne le plus souvent la ville française de Saint-Denis, au nord de Paris, dans le département de la Seine-Saint-Denis (qui en tire une partie de son nom). La ville est connue pour sa basilique où saint Denis lui-même et la majorité des rois de France ont été inhumés. Cependant la ville actuellement la plus peuplée portant ce nom est la ville de Saint-Denis, chef-lieu de l'île de La Réunion.

Édifices religieux

 Basilique-cathédrale de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
 Cathédrale de Saint-Denis de La Réunion
 Abbaye Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou

Histoire 
 Bataille de Saint-Denis (1567) en France, en 1567 ;
 Siège de Saint-Denis (1590), en France durant les guerres de Religion
 Bataille de Saint-Denis (Mons) en Belgique, en 1678 ;
 , en France durant la guerre de la Septième Coalition.
 Bataille de Saint-Denis (Québec) au Québec, en 1837.

Toponymes



Saint-Denis, ancienne commune belge de la commune de La Bruyère
 Saint-Denis, ancienne commune belge de la commune de Mons

Saint-Denis-Westrem, ancienne commune belge de la commune de Gand.
 Boucle-Saint-Denis, ancienne commune belge de la commune de Zwalin.



Municipalités
 Saint-Denis-de-Brompton de la municipalité régionale de comté de Le Val-Saint-François
 Saint-Denis-de-la-Bouteillerie de la municipalité régionale de comté de Kamouraska
 Saint-Denis-sur-Richelieu de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu
 Saint-Denis, ancienne circonscription fédérale.
Rues
 La rue Saint-Denis, rue de Montréal,
 La rue Saint-Denis, rue de Québec,
Cours d'eau
 Bras de la rivière Saint-Denis, un affluent de la rivière Saint-Denis (versant de la rive sud-est de la rivière Kamouraska et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant sur la Côte-du-Sud dans les municipalités de Mont-Carmel et Saint-Gabriel-Lalemant, dans la MRC de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent.

Saint-Denis est un village canadien de la Saskatchewan.

Saint-Denis est le nom ou partie du nom d'une soixantaine de communes françaises :

Autres lieux 
Tirent tous leur nom de la commune de Saint-Denis dans le nord de Paris ou de sa basilique   
 La Seine-Saint-Denis, département français du nord-est de la région parisienne
 Le canal Saint-Denis, canal du nord de l'Île-de-France
 L'île Saint-Denis, île de la Seine constituée en commune  sous le nom de L'Île-Saint-Denis
 La plaine Saint-Denis, un quartier de la Seine-Saint-Denis partagé entre les communes de Saint-Denis, Aubervilliers et Saint-Ouen
 La rue Saint-Denis, rue du centre de Paris, où se trouve la Porte Saint-Denis
 La rue du Faubourg-Saint-Denis, rue de Paris, dans le prolongement de la rue Saint-Denis en direction de la basilique Saint-Denis

Saint-Denis, commune italienne de la Vallée d'Aoste

Saint-Denis, localité de la commune suisse de Chavannes-le-Veyron
 Châtel-Saint-Denis, commune du canton de Fribourg

Patronyme 
 Benoît Saint-Denis, né en 1995 à Nîmes, combattant professionnel français d'arts martiaux mixtes (MMA).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France